Стрипти́з:
 Стриптиз — эротический танец
 «Стриптиз» — американский фильм 1996 года

См. также 
 Стриптизёрши